

Persone
 Domenico Naldini, meglio noto come Nico (1929-2020) – scrittore, regista e poeta italiano
 Giovanni Battista Naldini (1535-1591) – pittore italiano
 Giovanni Pietro Naldini (1580-1642) – pittore italiano
 Luigi Naldini (1959) – medico e docente italiano, direttore dell'Istituto Telethon per la terapia genica
 Mario Naldini (1947-1988) – ufficiale italiano dell'Aeronautica Militare
 Paolo Naldini (1616-1691) – scultore italiano
 Paolo Naldini (1632-1713) – vescovo di Capodistria
 Vittorio Naldini (1923-2015) – politico e sindacalista italiano

Altro
 Palazzo Geppi Naldini – palazzo di Prato
 Palazzo Naldini o Naldini Del Riccio, o anche Niccolini al Duomo – palazzo di Firenze